The Remix Album (álbum de Cascada)
The Remix Album (álbum de Milli Vanilli)
Lisa Stansfield - The Remix Album
I Am the Dance Commander + I Command You to Dance: The Remix Album - da cantora norte-americana Kesha

Desambiguação